Zanzibar je lahko:

 Zanzibar, delno avtonomna regija Tanzanije v Vzhodni Afriki
 Zanzibarsko otočje v Indijskem ocanu, na katerem se razprostira regija Zanzibar
 Zanzibar ali Unguja, največji otok Zanzibarskega otočja
 Zanzibar (mesto), glavno mesto Zanzibarja